La saison 2003-2004 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Division 1 pour la  fois et aussi en coupe d'Algérie. Le club est relégué en Division 2 à l'issue de la saison.

Il s'agit de la plus mauvaise saison de l'histoire du club en première division, qui se classe  du championnat, avec 19 défaites, 8 nuls, et seulement trois victoires.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références

Liens externes 
 Official Site

Béjaïa
2003-2004
Football en Algérie en 2003
Football en Algérie en 2004